Кула — может означать:
 Кула — традиционный институт в обществе жителей островов Тробриан и Новой Гвинеи, комплекс обычаев обмена, описанная Б. Малиновским в книге «Аргонавты западной части Тихого океана».

Топоним 
 Кула (башня) — высокая укреплённая башня в горных районах на западе Балкан.
 Кула (вулкан) — вулкан на Гавайских островах.
 Кула (залив) — залив в Соломоновом море.

Населённые пункты
 Кула — город в Бангладеш
 Кула — город в Болгарии
 Кула — община в Болгарии
 Кула — город в Сербии
 Кула — община в Сербии
 Кула — город в Турции
 Кула — город в Эфиопии
 Кула — прежнее название села Волошино в Крыму.

Фамилия 
Кула — фамилия, известные носители:

 Кула, Дайнис Элмарович (1959) — советский и латвийский легкоатлет.
  (1922—1995) — польский прыгун с трамплина, норвежский комбинатор, олимпиец, представитель Польши.

См. также 
 Кулла